Blang Rambong (Peusangan), een plaats in Indonesië
Blang Rambong (Banda Alam), een plaats in Indonesië